Le vendredi  est le 3 jour de l'année 1845.

Naissances 
 Albert Gallot (mort le ), personnalité politique française
 Bruno Garlepp (mort le ), écrivain, peintre et compositeur allemand
 Victor Lagrange (mort le ), personnalité politique française

Voir aussi 
 3 janvier et janvier 1845